Goldfinger steht für:

 James Bond 007 – Goldfinger, britischer Film von Guy Hamilton (1964) 
 Goldfinger (Roman), Roman von Ian Fleming (1959)
 Goldfinger (Lied), Titellied des Films Goldfinger
 Goldfinger (Band), US-amerikanische Band
 Goldfinger, vierter Finger der Hand, siehe Ringfinger
 Goldfinger, Berliner Beiname einer Großplastik von Gerhard Thieme

Goldfinger ist der Familienname folgender Personen:

 Arnon Goldfinger (* 1963), deutsch-israelischer Filmregisseur 
 Ernő Goldfinger (1902–1987), ungarisch-britischer Architekt
 Gena Goldfinger, Geburtsname von Gena Turgel (1923–2018), polnische Autorin und Holocaustüberlebende
 Yair Goldfinger (* 1970), deutsch-israelischer IT-Manager